Een verkeersweg:
 N502 (België)
 N502 (Frankrijk)
 N502 (Nederland), zie Provinciale weg 502
 N-502 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing